Шурбанови са голям български род от град Охрид, Северна Македония.

Шурбанови са стара охридска фамилия, която в миналото се родеела с Капчеви. Най-старият известен представител на рода е Никола Шурбанов, живял във втората половина на XVIII век. Синът му Георги, роден в 1810 година, се занимавал с дребна търговия и имал трима сина - Никола, Климе и Спиро. Никола е със слабо образование, но предприемчив по дух търговец основава и на практика сам ръководи търговската къща „Братя Шурбанови“. Спиро починал млад, а Климе след фалита на фирмата в 1881 година, заминава за Румъния, където продължава да се занимава с търговия и печели голям капитал. Връща се в София, където умира в 1916 година.

Съвременен представители на рода са видният български англицист Александър Шурбанов и Олга Шурбанова.

Родословие

Бележки